

Musique 

 Matchbox : groupe britannique de rockabilly/rock 'n' roll.
 Matchbox : groupe français de rock/punk/emo du Nord-Pas-de-Calais.
 Matchbox : chanson de Blind Lemon Jefferson, popularisée par Carl Perkins et les Beatles.

Divers 

 Matchbox : marque de jouet.
 Matchbox : technologie d'environnement graphique pour systèmes embarqués.